Caenagnathidae — родина ящеротазових динозаврів, що існувала у кінці крейдяного періоду. Скам'янілі рештки представників родини знаходять переважно у Північній Америці, за винятком Caenagnathasia, яка відома по залишках, що знайдені в Узбекистані, а також деяких таксонів із Китаю і Монголії.

Опис 
Розміри варіюють від розмірів індички до 8-метрового Gigantoraptor. Ценагнатові, в цілому, дуже схожі на овірапторових (Oviraptoridae). Відрізняються вони, зокрема, будовою щелеп. Щелепи були видовженні, містили дрібні зуби та ряд хребтоподібних структур. Крім того щелепи були незвично порожнистими і, мабуть, не володіли великою силою укусу. Тіло мало легку будову, довгі кінцівки, довгу шию та короткий хвіст. Вважається, що ценагнатові були хорошими бігунами.

Класифікація 
Caenagnathidae є сестринською групою до овірапторових (Oviraptoridae), разом з якою вона об'єднується у надродину Caenagnathoidea.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Gregory Funston in 2020.

Примітки 

Целурозаври
Родини динозаврів